La Historia de la ciudad de Cauquenes, surge según los primeros registros históricos de Alonso de Ercilla, cuales indicaban que el sector fue habitado en primera instancia por los Promaucaes del Maule, en un asentamiento indígena.

La ciudad de Cauquenes fue fundada el 9 de mayo de 1742, bajo el nombre de Villa de Nuestra Señora de las Mercedes de José de Manso del Tutuvén, en las tierras del cacique Ascensio Galdámez y de su esposa Micaela de Araya, los cuales donaron las 307 cuadras de terreno ubicadas entre los ríos Tutuvén y Cauquenes al reino español. Su fundador, el Gobernador del Reino de Chile José Antonio Manso de Velasco, fundó la ciudad en marco del proceso de urbanización chilena con fines defensivos y comunitarios. El nombre de la ciudad cambió con el tiempo: primero pasó a llamarse Villa de Cauquenes y finalmente, Cauquenes.

En 1857 fue construido el Hospital San Juan de Dios de Cauquenes.

Referencias 

Historia de la Región del Maule
Cauquenes
Cauquenes